Biennesi – abitanti di Bienne
Biennesi – abitanti di Bienno